

События 
 Король Наварры Санчо I Гарсес захватывает верховья долины Эбро.
 Ослепление в Вероне Людовика III Слепого Беренгарием I.
 905—924 — Король Италии Беренгарий I Фриульский.
 905—906 — Победа венгров над Великоморавским государством и захват Словакии. Распад Великоморавии.
 Разгром арабского флота греками.
 Аббасиды временно возвращают себе власть над Египтом.
 Абдаллах Хамданид назначен правителем Мосула.
 905—979 — Мосульский эмират. Династия Хамданидов.
 Вьетнамцы получают независимость. Династия Кхук.

Родились 
 Константин VII Багрянородный, сын Льва Философа и Зои Карбонопсиды.

См. также